Un Bordelais est un habitant de Bordeaux
 Le Bordelais désigne de façon générique la région de la ville de Bordeaux et plus spécifiquement la région rive gauche entre Bazadais et Médoc et rive droite entre Libourne et Bordeaux.
 Le terme Bordelais est également utilisé pour qualifier le vignoble de Bordeaux par rapport aux autres vignobles français.
 On parle de vins du Bordelais pour distinguer les vins rouges de la rive gauche (vignoble du Médoc et vignoble des Graves) des vins du vignoble du Libournais. Ils s'en distinguent généralement par un recours plus abondant au cépage cabernet-sauvignon.
 Le bordelais peut aussi désigner le parler de la région de Bordeaux, anciennement une variété de l'occitan, plus récemment le français régional.
 La Bordelaise est une race bovine française originaire de Gironde.
 Le Bordelais est un petit trois-mâts ayant effectué une expédition commerciale de 1816 à 1819.
Le canal du Bordelais (Ha'ava en marquisien) est un détroit qui sépare deux îles de l'archipel de Marquises, par où est passé le navire Le Bordelais en 1817.